Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2019/20 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2019/20 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur drei Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ŠK Prakovce mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei TJ Slávia UPJŠ Košice 18 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 175 Spieler zum Einsatz, von denen 22 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler waren Juraj Druska (CVČ Mladosť VIX Žilina) und Máté Bagi (ŠK Dunajská Streda) mit je 9 Punkten aus 11 Partien. Piotr Piesik (ŠKŠ Dubnica nad Váhom) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Jaroslav Bureš (ŠK Slovan Bratislava) mit 3,5 Punkten aus 4 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2019), wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2019; CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Elo-Performance (bei mindestens 5 Partien)
 Normen: erreichte Normen

CVČ Mladosť VIX Žilina

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Prakovce

ŠK Dunajská Streda

ŠK Aquamarin Podhájska

Liptovská šachová škola

TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠKŠ Dubnica nad Váhom

Reinter Humenné

ŠK Modra

TJ Inbest Dunajov

KŠN Bratislava

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2019
Schach 2020